Di seguito una lista di asteroidi dal numero 379001 al 380000 con data di scoperta e scopritore.

379001-379100 

|-
|379001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379012 - ||  ||  || CSS
|-
|379013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379035 - ||  ||  || CSS
|-
|379036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379048 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379055 - ||  ||  || CSS
|-
|379056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379058 - ||  ||  || CSS
|-
|379059 - ||  ||  || CSS
|-
|379060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379067 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|379068 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|379069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379079 - ||  ||  || CSS
|-
|379080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379084 - ||  ||  || CSS
|-
|379085 - ||  ||  || CSS
|-
|379086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379097 - ||  ||  || Kocher, P.
|-
|379098 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|379099 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379100 - ||  ||  || OAM
|}

379101-379200 

|-
|379101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379106 - ||  ||  || OAM
|-
|379107 - ||  ||  || CSS
|-
|379108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379109 - ||  ||  || CSS
|-
|379110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379119 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379124 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|379125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379127 - ||  ||  || CSS
|-
|379128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379129 - ||  ||  || CSS
|-
|379130 Lopresti ||  ||  || San Marcello
|-
|379131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379134 - ||  ||  || OAM
|-
|379135 - ||  ||  || CSS
|-
|379136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379138 - ||  ||  || CSS
|-
|379139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379140 - ||  ||  || CSS
|-
|379141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379144 - ||  ||  || CSS
|-
|379145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379146 - ||  ||  || OAM
|-
|379147 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|379148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379149 - ||  ||  || OAM
|-
|379150 - ||  ||  || CSS
|-
|379151 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|379152 - ||  ||  || CSS
|-
|379153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379154 - ||  ||  || OAM
|-
|379155 Volkerheinrich ||  ||  || Schwab, E.
|-
|379156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379160 - ||  ||  || OAM
|-
|379161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379163 - ||  ||  || OAM
|-
|379164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379173 Gamaovalia ||  ||  || ESA OGS
|-
|379174 - ||  ||  || CSS
|-
|379175 - ||  ||  || Hobart, J.
|-
|379176 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|379177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379181 - ||  ||  || OAM
|-
|379182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379188 - ||  ||  || CSS
|-
|379189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379191 - ||  ||  || CSS
|-
|379192 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|379193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379198 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|379199 - ||  ||  || CSS
|-
|379200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

379201-379300 

|-
|379201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379204 - ||  ||  || LONEOS
|-
|379205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379207 - ||  ||  || Jarnac
|-
|379208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379227 - ||  ||  || CSS
|-
|379228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379229 - ||  ||  || CSS
|-
|379230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379241 - ||  ||  || CSS
|-
|379242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379243 - ||  ||  || CSS
|-
|379244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379248 - ||  ||  || Karge, S., Kling, R.
|-
|379249 - ||  ||  || CSS
|-
|379250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379252 - ||  ||  || CSS
|-
|379253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379254 - ||  ||  || CSS
|-
|379255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379256 - ||  ||  || CINEOS
|-
|379257 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|379258 - ||  ||  || OAM
|-
|379259 - ||  ||  || Levin, K.
|-
|379260 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379266 - ||  ||  || CSS
|-
|379267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379268 - ||  ||  || CSS
|-
|379269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379270 - ||  ||  || CSS
|-
|379271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379275 - ||  ||  || CSS
|-
|379276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379277 - ||  ||  || CSS
|-
|379278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379283 - ||  ||  || Chestnov, D., Novichonok, A.
|-
|379284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379292 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|379293 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|379294 - ||  ||  || Mayhill
|-
|379295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379297 - ||  ||  || CSS
|-
|379298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379300 - ||  ||  || Tenagra II
|}

379301-379400 

|-
|379301 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379302 - ||  ||  || OAM
|-
|379303 - ||  ||  || CSS
|-
|379304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379316 - ||  ||  || CSS
|-
|379317 - ||  ||  || CSS
|-
|379318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379323 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379326 - ||  ||  || CSS
|-
|379327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379346 - ||  ||  || CSS
|-
|379347 - ||  ||  || OAM
|-
|379348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379350 - ||  ||  || Andrushivka
|-
|379351 - ||  ||  || CSS
|-
|379352 - ||  ||  || CSS
|-
|379353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379355 - ||  ||  || Andrushivka
|-
|379356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379359 - ||  ||  || CSS
|-
|379360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379369 - ||  ||  || CSS
|-
|379370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379376 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379379 - ||  ||  || OAM
|-
|379380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379398 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|379399 - ||  ||  || Doc Greiner Research Observatory
|-
|379400 - ||  ||  || CSS
|}

379401-379500 

|-
|379401 - ||  ||  || CSS
|-
|379402 - ||  ||  || CSS
|-
|379403 - ||  ||  || CSS
|-
|379404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379407 - ||  ||  || CSS
|-
|379408 - ||  ||  || CSS
|-
|379409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379411 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379412 - ||  ||  || CSS
|-
|379413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379417 - ||  ||  || CSS
|-
|379418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379419 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379422 - ||  ||  || CSS
|-
|379423 - ||  ||  || WISE
|-
|379424 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|379425 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|379426 - ||  ||  || WISE
|-
|379427 - ||  ||  || WISE
|-
|379428 - ||  ||  || CSS
|-
|379429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379430 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|379431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379436 - ||  ||  || CSS
|-
|379437 - ||  ||  || WISE
|-
|379438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379439 - ||  ||  || CSS
|-
|379440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379456 - ||  ||  || CSS
|-
|379457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379466 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|379467 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|379468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379470 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379471 - ||  ||  || WISE
|-
|379472 - ||  ||  || Micheli, M.
|-
|379473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379476 - ||  ||  || CSS
|-
|379477 - ||  ||  || CSS
|-
|379478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379479 - ||  ||  || WISE
|-
|379480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379481 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|379482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379486 - ||  ||  || CSS
|-
|379487 - ||  ||  || CSS
|-
|379488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379491 - ||  ||  || CSS
|-
|379492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379495 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|379496 - ||  ||  || CSS
|-
|379497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379499 - ||  ||  || CSS
|-
|379500 - ||  ||  || CSS
|}

379501-379600 

|-
|379501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379503 - ||  ||  || CSS
|-
|379504 - ||  ||  || WISE
|-
|379505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379509 - ||  ||  || CSS
|-
|379510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379511 - ||  ||  || WISE
|-
|379512 - ||  ||  || WISE
|-
|379513 - ||  ||  || CSS
|-
|379514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379516 - ||  ||  || WISE
|-
|379517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379518 - ||  ||  || WISE
|-
|379519 - ||  ||  || WISE
|-
|379520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379521 - ||  ||  || WISE
|-
|379522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379527 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379564 - ||  ||  || CSS
|-
|379565 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379572 - ||  ||  || CSS
|-
|379573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379575 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379585 - ||  ||  || LONEOS
|-
|379586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379592 - ||  ||  || CSS
|-
|379593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379600 - ||  ||  || LINEAR
|}

379601-379700 

|-
|379601 - ||  ||  || CSS
|-
|379602 - ||  ||  || CSS
|-
|379603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379610 - ||  ||  || LONEOS
|-
|379611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379613 - ||  ||  || CSS
|-
|379614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379617 - ||  ||  || CSS
|-
|379618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379621 - ||  ||  || CSS
|-
|379622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379624 - ||  ||  || WISE
|-
|379625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379628 - ||  ||  || CSS
|-
|379629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379642 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379645 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|379646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379649 - ||  ||  || CSS
|-
|379650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379651 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379671 - ||  ||  || CSS
|-
|379672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379680 - ||  ||  || CSS
|-
|379681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379691 - ||  ||  || WISE
|-
|379692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

379701-379800 

|-
|379701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379704 - ||  ||  || WISE
|-
|379705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379706 - ||  ||  || CSS
|-
|379707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379711 - ||  ||  || CSS
|-
|379712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379728 - ||  ||  || WISE
|-
|379729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379732 - ||  ||  || ADAS
|-
|379733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379741 - ||  ||  || CSS
|-
|379742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379743 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379751 - ||  ||  || LONEOS
|-
|379752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379760 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379761 - ||  ||  || CSS
|-
|379762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379763 - ||  ||  || CSS
|-
|379764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379767 - ||  ||  || ADAS
|-
|379768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379769 - ||  ||  || WISE
|-
|379770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379776 - ||  ||  || CSS
|-
|379777 - ||  ||  || CSS
|-
|379778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379792 - ||  ||  || CSS
|-
|379793 - ||  ||  || CSS
|-
|379794 - ||  ||  || CSS
|-
|379795 - ||  ||  || CSS
|-
|379796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379799 - ||  ||  || CSS
|-
|379800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

379801-379900 

|-
|379801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379811 - ||  ||  || CSS
|-
|379812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379814 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|379815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379817 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379824 - ||  ||  || CSS
|-
|379825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379828 - ||  ||  || CSS
|-
|379829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379831 - ||  ||  || CSS
|-
|379832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379834 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379836 - ||  ||  || WISE
|-
|379837 - ||  ||  || WISE
|-
|379838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379839 - ||  ||  || WISE
|-
|379840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379841 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379847 - ||  ||  || CSS
|-
|379848 - ||  ||  || LONEOS
|-
|379849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379850 - ||  ||  || CSS
|-
|379851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379853 - ||  ||  || CSS
|-
|379854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379859 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|379860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379862 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379866 - ||  ||  || CSS
|-
|379867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379871 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379875 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|379876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379879 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|379880 - ||  ||  || CSS
|-
|379881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379890 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379892 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|379893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379897 - ||  ||  || LONEOS
|-
|379898 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|379899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

379901-380000 

|-
|379901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379917 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|379918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379920 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|379921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379926 - ||  ||  || CSS
|-
|379927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379933 - ||  ||  || CSS
|-
|379934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379942 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379945 - ||  ||  || CSS
|-
|379946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379948 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|379949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379950 - ||  ||  || WISE
|-
|379951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379953 - ||  ||  || CSS
|-
|379954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379961 - ||  ||  || CSS
|-
|379962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379968 - ||  ||  || CSS
|-
|379969 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379972 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379977 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379983 - ||  ||  || WISE
|-
|379984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379987 - ||  ||  || LINEAR
|-
|379988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379989 - ||  ||  || CSS
|-
|379990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|379998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|379999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|380000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0379001